Côté cuisine était une émission de télévision française diffusée de 2007 au 27 août 2011 sur France 3 et sur Vivolta de 2010 jusqu'en 2014. Elle était présentée par Julie Andrieu, une des actrices principales du monde culinaire français.

Série télévisée documentaire
Émission diffusée sur France 3 
 
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision culinaire
Émission de télévision créée en 2007
Émission de télévision disparue en 2011
Émission de télévision créée en 2010
Émission de télévision disparue en 2014